Paul Groot (acteur), een Nederlands acteur
Paul Groot (sterrenkundige), een Nederlandse hoogleraar

Zie ook 
Paul de Groot, een Nederlandse politicus
Paul De Groote, een Belgische politicus